Правдино (до 1948 — Муолаа, ) — посёлок в Красносельском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Название «Муолаа» имеет, предположительно, шведское происхождение. 

Согласно постановлению общего собрания граждан зимой 1948 года деревня Киркко Муолаа получила наименование Никитино. В обосновании было указано: «в честь погибшего воина Советской Армии Никитина» (красноармеец-сапер Николай Никитич Никитин погиб в декабре 1939 года при подрыве здания церкви Муолаа). Через некоторое время решение было изменено и деревне присвоили название Правдино, «в честь погибшего воина Правдина».

История 

До 1939 года село Муолаа входило в состав одноимённой волости Выборгской губернии Финляндской республики.
 
С 1 января 1940 года по 30 сентября 1948 года — в составе Алакусского сельсовета Раутовского района. 

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года — финская оккупация. 

С 1 октября 1948 года — в составе Климовского сельсовета Сосновского района.

С 1 января 1949 года учитывается административными данными, как деревня Правдино.

В 1958 году население посёлка составляло 168 человек.

С 1 декабря 1960 года — в составе Красносельского сельсовета.

С 1 февраля 1963 года — в составе Правдинского сельсовета Рощинского района.

С 1 января 1965 года — в составе Выборгского района.

Согласно данным 1966 года посёлок Правдино входил в состав Правдинского сельсовета, административным центром которого являлась деревня Красносельское.

Согласно данным 1973 и 1990 годов посёлок Правдино входил в состав Красносельского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Правдино Красносельской волости проживали 114 человек, в 2002 году — 64 человека (русские — 94 %).

В 2007 году в посёлке Правдино Красносельского СП проживал 81 человек, в 2010 году — 54 человека.

География 
Посёлок расположен в восточной части района на автодороге  (Красносельское — Правдино) в месте примыкания к ней автодороги  (Климово — Правдино).

Расстояние до административного центра поселения — 6 км. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кирилловское — 30 км. 

Посёлок находится на западном берегу Правдинского озера.

Демография

Фото

Известные уроженцы 
 Тойво Томмола (1905—1986) — советский военачальник финского происхождения, генерал-майор (1943)
 Тамара Храмова (1926—2003) — финская певица
 Унто Мононен (1930—1968) — финский поэт и композитор

Улицы 
Дачная, Лесная, Луговая, Озёрная, Славы, Центральная.

Садоводства 
Правдинское озеро

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)